Serrat de la Capella: barri de la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell
 Serrat de la Capella: serrat dels Masos de la Coma, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà